Пырин — фамилия:

 Пырин, Михаил Семёнович — советский художник и педагог.
 Пырин, Николай Викторович — советский и российский лётчик, полковник.

См. также 
 Пырин-То-Яха